Python kyaiktiyo — вид змей из семейства питонов, обитающий в Юго-Восточной Азии.

Описание 
Общая длина составляет 1—1,5 м. Голова расширена в основе и чётко отделена от туловища. В отличие от других питонов имеет чёткий подглазничный щиток, который не сталкивается с верхнегубным щитком. На спине присутствует 180 небольших щитков. Окраска яркая и пёстрая, имеет кирпично-красный цвет с тёмными кругами или «глазками» спереди и более тёмной и чёткой полосой вдоль позвоночника.

Образ жизни 
Населяет тропические леса. Хорошо лазает и плавает. Встречается на высоте до 390 м над уровнем моря. Питается мелкими земноводными, птенцами.

Размножение 
Самка откладывает до 10 яиц. Впрочем процесс спаривания и появления молодых питонов ещё полностью не изучен.

Распространение 
Эндемик Мьянмы, обитает в области Мон.

Литература 
 George R. Zug, Steve W. Gotte, & Jeremy F. Jacobs: Pythons in Burma: Short-tailed python (Reptilia: Squamata) Proceedings of the Biological Society of Washington 124(2): 112—136. 2011

Ссылки 
 

Животные, описанные в 2011 году
Питоны
Эндемики Мьянмы